Кругель — село в Україні, в Люблинецькій селищній територіальній громаді Ковельського району Волинської області.
 Кругель Малий
 Кругель Великий
 Кругель Павлосівський (пол. Kruhel Pawłosiowski) — колишнє приміське село у Польщі